Хлебодаровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Хлебодаровка — название села Сарыжар в Мартукском районе Актюбинской области до 2014 года.

Россия 
 Хлебодаровка — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Хлебодаровка — село в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Хлебодаровка — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Хлебодаровка — село в Русско-Полянском районе Омской области.
 Хлебодаровка — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Хлебодаровка — деревня в Алькеевском районе Татарстана.
 Хлебодаровка — деревня в Заокском районе Тульской области.

Украина 
 Хлебодаровка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Хлебодаровка — село в Чаплинском районе Херсонской области.